Minieri bezeichnet

 Minieri (Prahova), ein Dorf im Kreis Prahova (Rumänien)

Minieri ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Minieri (* 1985), italienischer Pokerspieler
 Joseph Minieri (1931–2016), Geburtsname von Joe Santos, US-amerikanischer Schauspieler